White Owl (Белая сова) — российская музыкальная фолк-кор-группа.

Музыка группы — это смесь народных традиций и современных музыкальных направлений. «White Owl» предлагают свой взгляд на традиционную музыку. Помимо этнических кельтских мотивов, группа также использует в своем творчестве мелодику финской хумппы, альтернативного рока, прогрессива и европейской музыки доренессансных времён.

Состав 
 Хагнир — вокал
 Владимир Коржев — гитара, вокал
 Артём Рябов — бас-гитара
 Наталья Щербакова — барабаны
 Анатолий Величкин - скрипка

Бывшие участники 
 Александра Афанасьева — скрипка, вокал
 Петр Плюхин — ударные («Stone Shades»)
 Борис Долматов — гитара («Карл Хламкин»)
 Павел Косенко — гитара
 Вадим Бедов — гитара, мандолина («Mervent»)
 Людмила Павлова — скрипка
 Александр Вышинский — скрипка
 Дмитрий Рогатин — бас-гитара
 Василий Борисов — гитара

Дискография 
 2000 — Away From The Shore
 2006 — Pepper

Сборники 
 2001 - «РокДержава - Собрание Второе»
 2004 — «Проект Археология» диск 3
 2005 - «Русская сборка 3» - журнал «Play» 
 2006 — «Новый фолк из России» - журнал «Салон Audio Video»

Ссылки 
 Официальный сайт
 White Owl на Real Music
 White Owl на Звуках.ру
 White Owl на Myspace
 White Owl на Purevolume
 White Owl на Jamendo
 White Owl в LiveJournal

Фолк-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году